Сегунда Лига 2000/2001 () — 11-й сезон Второй лиги Португалии по футболу с момента её создания. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сегунда 2000/01 на rsssf.com

2000/2001
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 2000 году
Спорт в Португалии в 2001 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2000/2001